Franco Bracardi – sceneggiatore, musicista e attore
 Giorgio Bracardi – comico, attore e cantautore